O Estádio Emília Mendes Rodrigues é um estádio de futebol pertencente ao Imbituba FC. No ano de 2009 foi palco da final do Campeonato Catarinense de Futebol de 2009 - Divisão Especial, quando o CFZ Imbituba FC foi sagrado campeão.

Em 2010 para a participação do Campeonato Catarinense Principal o estádio recebeu a instalação de refletores e ampliação das cabines destinadas as rádios e camarotes, além da instalação de arquibancadas metálicas cobertas e um novo bar.

Invencibilidade:

Desde a Fundação do estádio em 2009 o Imbituba Futebol Clube ficou por mais de um ano sem saber o que era derrota em seus domínios, foram 18 jogos até a derrota para o Criciúma por 3x2, durante essa fase de invencibilidade o Imbituba FC obteve 16 vitórias e 2 empates.

Maiores placares:

A maior goleada aplicada em seu estádio foi de 7x0 em cima do Próspera dia 19/08/09 pelo Campeonato Estadual Divisão Especial 2009.Já a maior goleada sofrida foi de 3x2 para o Criciúma dia 10/02/2010 pelo Campeonato Estadual Divisão Principal 2010.

Palco de finais:
O estádio já foi palco da final do Campeonato Estadual Divisão Especial 2009, onde o CFZ Imbituba obteve seu primeiro título com vitória de 5x0 em cima do Juventus.

Localização:
O estádio está situado no bairro Vila Nova-Imbituba,o acesso acontece pela rua Floresta.

Emilia Mendes Rodrigues
Estadio Emilia Mendes Rodrigues
Emilia Mendes Rodrigues
Fundações em Santa Catarina em 2009